Circaeasteraceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Circaeasteraceae ingår i ordningen ranunkelordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Circaeasteraceae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ranunkelordningen